Ringgit (v malajštině dolar) může být:
 malajsijský ringgit
 malajský název singapurského dolaru a brunejského dolaru